La B League 2004 è stata la quarta edizione del campionato bengalese di calcio.

Al campionato parteciparono dodici squadre e il Brothers Union vinse il titolo.

Prima fase

Gruppo 1

Le prime tre passano alla seconda fase.

Gruppo 2

Le prime tre passano alla seconda fase.

Seconda fase

Le prime quattro squadre passano alle semifinali.

Semifinali
 2-0 
 2-1

Finale per il terzo posto
 3-2

Finale per il primo posto
 0-0 (rigori 2-4) 
Il  vinse il titolo.

Collegamenti esterni

Campionato bengalese di calcio